Estádio Miguel Grau pode se referir a dois estádios no Peru:

Estádio Miguel Grau (Piura)
Estádio Miguel Grau (Callao)

Miguel Grau